Фантанеле има више значења:

 Фантанеле (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Фантанеле (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Фантанеле (Хемејуши), насеље у округу Бакау у Румунији
 Фантанеле (Мотошени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Фантанеле (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Фантанеле (Наени), насеље у округу Бузау у Румунији
 Фантанеле (Маргаритешти), насеље у округу Бузау у Румунији
 Фантанеле (Теслуј), насеље у округу Долж у Румунији
 Фантанеле (Радован), насеље у округу Долж у Румунији
 Фантанеле (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Фантанеле (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Фантанеле (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Фантанеле (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Фантанеле (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Фантанеле (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Фантанеле (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Фантанеле (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Фантанеле (Фантанеле), насеље у округу Сучава у Румунији
 Фантанеле (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Фантанеле (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Фантанеле (Арад), општина у округу Арад у Румунији
 Општина Фантанеле (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Фантанеле (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Фантанеле (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији
 Општина Фантанеле (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији
 Општина Фантанеле (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији
 Општина Фантанеле (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији